Велику Британію на літніх Олімпійських іграх 2020 представляли триста сімдесят шість спортсменів у двадцяти шести видах спорту.

Спортсмени

Посилання 
 Британська олімпійська асоціація  

2020
Країни на літніх Олімпійських іграх 2020